Cox House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cox House (Arkansas), NRHP-Nr. 74000471
 Cox House (Kentucky), NRHP-Nr. 79003615
 Cox House (Tennessee), NRHP-Nr. 80003881